Ron Johnson puede hacer referencia a:
 Ron Johnson (baloncestista)
 Ron Johnson (político)